Mensinga ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mensinga (1809–1898), holländischer Prediger
 Wilhelm Mensinga (1836–1910), deutscher Arzt